Hajen kan syfta på 

 Hajen – en amerikansk skräck-thriller från 1975 
 Hajen (James Bond) – en skurk i två bondfilmer
 Hajen – ett av sångerskan Amanda Bergmans artistnamn
 Hajen – smeknamn för den unge Ulf Hannerz

Se även
 HMS Hajen – flera
 Hajen-klass – flera